Саланг — перевал у Афганістані через гори Гіндукуш
 Саланг — тунель під перевалом Саланг
 Саланг — річка сточища річки Кабул